Deathwatch, film del 1966 di Vic Morrow
Deathwatch - La trincea del male, film del 2002 di Michael J. Bassett
Guarnigione della Morte (Deathwatch), all'interno dell'universo fantastico di Warhammer 40.000